Das Dameneinzel der French Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Es wies ein Teilnehmerfeld von 128 Spielerinnen auf. Unter ihnen befand sich, auf Nummer sieben gesetzt, die Titelverteidigerin Li Na, die allerdings im Achtelfinale gegen die Qualifikantin Jaroslawa Schwedowa ausschied. Es gewann die Russin Marija Scharapowa gegen die Italienerin Sara Errani in zwei Sätzen. Damit gewann Scharapowa erstmals bei den French Open und komplettierte ihren Karriere-Grand-Slam. Zudem schaffte sie den Sprung an die Spitze der Damen-Weltrangliste.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen am Turnier teil (in Klammern Weltranglisten-Position zu Turnierbeginn): Angelique Kerber (10), Sabine Lisicki (13), Julia Görges (27), Mona Barthel (32), Tamira Paszek (52), Romina Oprandi (71), Patricia Mayr-Achleitner (85) und Dinah Pfizenmaier (198); als letzte dieser Spielerinnen schied Angelique Kerber im Viertelfinale aus. 
Nicht für die Hauptrunde qualifizieren konnten sich Karin Knapp (96), Stefanie Vögele (119), Yvonne Meusburger (141), Tatjana Malek (164), Sarah Gronert (166), Amra Sadiković (182) und Kristina Barrois (196).

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Weblinks 
 

Dameneinzel
2012